Příjmení Presley nese více různých osobností:

 Elvis Presley (1935–1977) – americký zpěvák a herec
 Jenna Presley (* 1987) – americká pornoherečka
 Lisa Marie Presleyová (1968–2023) – americká zpěvačka a textařka, dcera Elvise Presleyho a Priscilly Presleyové
 Priscilla Presleyová (* 1945) – americká herečka
 Reg Presley (1941–2013) – britský zpěvák
 Tim Presley (* 19??) – americký zpěvák a kytarista